Рать:
 Рать — войско; устар. битва, война.
 «Рать» — мобильный лазерный комплекс для борьбы с БПЛА.

Топоним 
 Рать — река в Курской области, приток Сейма.
 Рать — река в Курской области, приток Тускари.